In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Wilhelmshaven aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die häufig im Stadtparlament vertreten waren/sind und die stärkste der kleineren Parteien. Die anderen Ergebnisse kleiner Parteien liegen nicht vor. Die Wahlergebnisse zum Ortsrat Sengwarden seit 1991 werden anschließend dokumentiert.

Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 
 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DP: Deutsche Partei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 ab 1996: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 2006: LAW
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PARTEI: Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 
 BASU: BASU – Freie Liste für Wilhelmshaven (Bildung, Arbeit, Soziales, Umwelt)
 Bürg: Bürgerliche
 FW: Freie Wähler Wilhelmshaven
 GfW: Gemeinsam für Wilhelmshaven
 LAW: Linke Alternative Wilhelmshaven → Linke
 PWS: Parteilose Wählergruppe Sengwarden/Fedderwarden
 UWB: Unabhängige Wilhelmshavener Bürger
 UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft
 WALLI: Wilhelmshavener Alternative Liste
 WBV: Wilhelmshavener BürgerVereinigung
 2021 als WIN@WBV

Abkürzung 

 Ezb.: Einzelbewerber 
 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Stimmenanteile der Parteien in Prozent (ausführlich)

Sitzverteilung

Sitzverteilung (ausführlich)

Fußnote

1 2006: zusätzlich: NPD: 2,5 %

Ortsrat Sengwarden 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung seit 2006

Fußnote

1 Einzelbewerber 2006: Der Einzelbewerber hieß Heinz Peters.

Weblinks 
 Wahlergebnisse ab 1946 (PDF; 456 kB)
  
  
 
 Wahlergebnis 2011 und 2016 (PDF; 4,1 kB)
 Wahlergebnis 2016 - Stadtrat und Ortsrat Sengwarden (PDF; 279 kB)
 Wahlergebnis 2021 - Stadtrat
 Wahlergebnis 2021 - Ortsrat Sengwarden

Einzelnachweise 

Wilhelmshaven
Kommunalwahlen